Allsvenskan i handboll 1966/1967 vanns av Vikingarnas IF, som därmed även blev svenska mästare.

Slutställning

Skytteligan
Kjell-Åke Petersson, Vikingarnas IF - 18 matcher, 116 mål

Källor

Sport i Sverige 1966
Sport i Sverige 1967
1966/1967
Handbollssäsongen 1966/1967